

Persone 
Luís Henrique Pereira dos Santos – calciatore brasiliano nato nel 1968.
Luís Henrique Farinhas Taffner – calciatore brasiliano nato nel 1998.
Luis Henrique Tomaz de Lima – calciatore brasiliano nato nel 2001.

Pagine correlate 
Luiz Henrique